La Ribera de Morellàs és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, a la comarca del Vallespir. Travessa tot el terme de Morellàs i les Illes i s'aboca en el Tec en terme del Voló.

Es forma per l'adjunció del Còrrec dels Rodolers i la Ribera de les Illes als peus -sud- del Roc Carder, a prop i al nord de Nostra Senyora de les Illes, ara anomenada Mare de Déu, o Santa Maria, del Bon Remei. Des d'aquell lloc, i amb un traçat molt sinuós, davalla cap al nord, fent constants canvis de direcció, i s'adreça al poble de Morellàs, deixant a llevant el nucli antic i a ponent les modernes urbanitzacions. Continua cap al nord i passat el Bosc Mal, a prop i al sud-oest de Sant Martí de Fenollar rep la Roma. Després fa la volta a Sant Martí de Fenollar pel costat est i s'adreça cap al barri de Sant Martí del Voló, on s'aboca en el Tec.

Bibliografia

Referències 

Morellàs, Ribera de l'
Morellàs, Ribera de l'
Morellàs, Ribera de l'
Morellàs, Ribera de l'